Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 september 2008.

Vrouwen 09